Ушако́вский переулок — бывшее название улиц Москвы.
 1-й Ушаковский переулок — название Коробейникова переулка до 1922 года.
 2-й Ушаковский переулок — название Хилкова переулка до 1922 года.
 3-й Ушаковский переулок — название Турчанинова переулка до 1922 года.
 Ушаковский переулок — исчезнувший переулок.